Il deboscio. Frangetta e altri profili poveri è un libro del 2007 che descrive alcuni stereotipi milanesi.

In particolare dipinge un affresco della gioventù milanese tardo-adolescente caratterizzata dall'essere composta da individui che, nella ricerca strenua di un'originalità da ostentare, hanno perso la propria originalità di individuo. Per seguire quello che il gruppo impone, il ragazzo-quasi-adulto perde se stesso: il profilo povero del titolo è teso a indicare proprio questa situazione.

Frangetta è l'immaginaria autrice del primo evento, la canzone Milano is burning, nel quale racconta se stessa raccogliendo modi di dire, fraseggi e rituali che si possono considerare tipici della Milano bene: Frangetta fa filosofia alla Statale, va a prendere l'aperitivo da Claudio (nota pescheria del centro), visita le mostre di Corso Como 10, eccetera.

La canzone, promossa da Radio Deejay, ha riscosso molto successo su Internet, dove sono apparse numerose "copie" relative a più o meno tutte le città italiane, nonché a quartieri o sobborghi, utilizzando sempre lo stesso titolo (Palermo is burning, Ivrea is burning, Pescara is burning), a indicare l'esistenza "bruciata" dal voler perseguire pure apparenze. Alcune di queste canzoni sono state raccolte nel cd Italy Is Burning.

Edizioni

Note 

Saggi di autori italiani
Frangetta